Naselja u Sloveniji
 Gorenja Brezovica (Brezovica, Slovenija), naselje u općini Brezovica
 Gorenja Brezovica (Šentjernej, Slovenija), naselje u općini Šentjernej